Whittemore kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Whittemore (Iowa)
Whittemore (Michigan)